Atomwirtschaft hat mehrere Bedeutungen:

 ein Wirtschaftszweig, siehe Uranwirtschaft, Atomwirtschaft (Wirtschaftszweig) 
 Uranabbau, Herstellung von Yellowcake  
 Urananreicherung (z. B. Urananreicherungsanlage Gronau) 
 Brennelementefabrik 
 und der gesamten Prozess der Atomenergiegewinnung bis zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle 

 eine Fachzeitschrift, die sich mit Fragen der Atomwirtschaft beschäftigt, siehe Atomwirtschaft (Zeitschrift)